Дайсен:
 Дайсен (Акита) — японский город в префектуре Акита.
 Дайсен (посёлок) — японский посёлок в префектуре Тоттори.
 Дайсен (гора) — гора в префектуре Тоттори, Япония.